Lavi může být:
 IAI Lavi — izraelský stíhací letoun
 Lavi (kibuc) — kibuc v Dolní Galileji
 Lavi (vesnice) — vesnice v obci Rägavere v estonském kraji Lääne-Virumaa
 Příjmení
 Daliah Laviová (1942–2017), izraelská herečka a zpěvačka
 Šlomo Lavi (1883–1963), sionistický spisovatel
 Toivo Veikko Lavi (1912–1996), finský spisovatel a básník

Finská příjmení
Židovská příjmení